Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1980 года проходил с 6 по 9 сентября в Донецке на стадионе «Локомотив». Украинский город впервые в истории принимал национальный чемпионат. На протяжении четырёх дней было разыграно 40 комплектов медалей.

Соревнования состоялись в конце летнего сезона, через месяц после завершения главного старта четырёхлетия — Олимпийских игр в Москве. Тем не менее, многие члены сборной СССР, в том числе олимпийские чемпионы и призёры, приняли участие в чемпионате страны в Донецке.

Олимпийская чемпионка и рекордсменка страны Вера Комисова подтвердила свой класс, выиграв не только свою основную дистанцию, 100 метров с барьерами, но и бег на 100 метров.

Чемпион Игр в метании молота Юрий Седых впервые в истории национальных первенств показал результат за 80 метров (80,84 м), менее метра уступив собственному мировому рекорду (81,80 м).

Серебряный призёр Олимпийских игр Василий Архипенко в четвёртый раз подряд стал чемпионом страны в беге на 400 метров с барьерами. Для другого московского медалиста, Александра Пучкова, победа на дистанции 110 метров с барьерами стала второй в карьере.

Шестикратной чемпионкой СССР в толкании ядра стала Светлана Крачевская, месяцем ранее завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр.

Яак Уудмяэ, выигравший тройной прыжок на Играх в Москве, на национальном чемпионате остался только третьим, уступив 20 см победителю Василию Грищенкову.

Единственный рекорд СССР на чемпионате установила Тамара Быкова в женском прыжке в высоту — 1,97 м. Предыдущее достижение она улучшила на один сантиметр.

Фаина Мельник показала 14-й результат в истории метания диска среди женщин (половина из этих результатов принадлежала самой Мельник) — 69,60 м. Мировому рекорду болгарской спортсменки Марии Петковой (71,80 м) она уступила чуть более двух метров.

В течение 1980 года в различных городах были проведены также чемпионаты СССР в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 17 февраля — чемпионат СССР по кроссу (Кисловодск)
 27 апреля — чемпионат СССР по кроссу (Фрунзе)
 23—24 мая — чемпионаты СССР по марафону и ходьбе на 50 км (Москва)
 20—21 июня — чемпионат СССР по многоборьям (Москва)

Командное первенство

Призёры

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
Чемпионат СССР по кроссу 1980 года прошёл 17 февраля в Кисловодске, РСФСР.

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
27 апреля 1980 года в финале XIX Всесоюзного кросса на призы газеты «Правда» были разыграны медали чемпионата СССР на дистанциях 12 км у мужчин и 2 км у женщин. Соревнования прошли во Фрунзе, столице Киргизской ССР.

Мужчины

Женщины

Чемпионаты СССР по марафону и ходьбе на 50 км 
Чемпионаты СССР по марафону и спортивной ходьбе на 50 км состоялись 23 и 24 мая 1980 года в Москве. На соревнованиях проходил отбор в команду СССР на Олимпийские игры в Москве. Владимир Котов впервые в карьере выиграл чемпионат страны в марафонском беге и установил всесоюзное достижение (2:10.58). В ходьбе на 50 км были показаны результаты, значительно превышающие лучшее время на этой дистанции в истории лёгкой атлетики. Участники улучшили мировое достижение (3:41.19) почти на четыре минуты; позднее выяснилось, что трасса была короче 50 км, и данные результаты непригодны для статистических целей. Финишную линию одновременно пересекли Евгений Ивченко и Борис Яковлев, победа судейским решением была присуждена Ивченко.

Мужчины 

* Дистанция короче 50 км.

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 20—21 июня в Москве на Центральном стадионе имени В. И. Ленина. Соревнования являлись отборочными на Олимпийские игры в Москве, состоявшиеся через месяц. Ольга Курагина установила новый рекорд СССР в женском пятиборье — 4856 очков. В мужском турнире сразу 7 десятиборцев набрали более 8000 очков, а победу с небольшим преимуществом одержал Юрий Куценко.

Мужчины

Женщины 

** Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1980
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1980

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Февраль 1980 года
Апрель 1980 года
Май 1980 года
Июнь 1980 года
Сентябрь 1980 года
Спорт на Украине в 1980 году
Спорт в России в 1980 году
1980 год в Киргизии
Спортивные соревнования в Донецке
Спортивные соревнования в Бишкеке
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Кисловодске
Соревнования по лёгкой атлетике на Украине
Чемпионаты СССР в 1980 году
1980-е годы в Ставропольском крае
1980 год в Москве
1980 год в лёгкой атлетике